Pups steht für:
 Entweichen von Darmgasen, fachsprachlich Flatus, siehe Flatulenz
 Pups (Feldkirchen-Westerham), ein Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham im Landkreis Rosenheim
 Pups – Kein Kinderspiel, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1999

PUPS steht für:
 Partija ujedinjenih penzionera Srbije (deutsch: „Partei der vereinigten Pensionäre Serbiens“), politische Partei in Serbien

Siehe auch:
 PUP
 Puppy

Abkürzung